GUX steht für:
 Gymnasienverbund Grönlands, siehe Bildungssystem in Grönland #Gymnasien
 Guna Airport (IATA-Code), Flughafen von Guna (Indien), Guna (Distrikt), Bundesstaat Madhya Pradesh, Indien

gux steht für:
 Gurma (Sprache) (ISO-639-3-Code), Hauptsprache des Gurma-Volkes in Burkina Faso, Togo, Benin, Niger

Abkürzung